

Codici 
 ZZT – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Trenton (Stati Uniti d'America)

Musica 
 ZZT Records – etichetta discografica britannica
 Zig-Zag Territoires – etichetta discografica francese

Altro 
 ZZT – videogioco di Epic Games